

Persone
 Alessandro Calcaterra (1975) – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Carlo Calcaterra (1884-1952) – critico letterario e accademico italiano
 Enrico Calcaterra (1905-1994) – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo italiano
 Fabio Calcaterra (1965) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Felice Calcaterra (1929-2015), politico italiano
 Giorgio Calcaterra (1972) – ultramaratoneta italiano
 Giulia Calcaterra (1991) – blogger, showgirl e velina di Striscia la notizia
 Giuseppe Calcaterra (1964) – ex ciclista su strada italiano
 Horacio Calcaterra (1989) – calciatore argentino naturalizzato peruviano
 Ivan Calcaterra (1969) – autore di fumetti italiano
 Roberto Calcaterra (1972) – pallanuotista italiano

Altro
 Villa Calcaterra – edificio storico di Busto Arsizio, provincia di Varese